Андре́й Николаевич Болко́нский (1778 — осень 1812) — один из центральных персонажей романа Л. Н. Толстого «Война и мир», носящий дворянский титул князь. Сын князя Николая Андреевича Болконского, брат Марьи Болконской и лучший друг Пьера Безухова.

Не имеет точных прототипов из реальной жизни. Некоторые элементы военной карьеры князя Андрея могли быть списаны с биографий Н. А. Тучкова, Ф. И. Тизенгаузена и Петра Михайловича Волконского. Сюжет помолвки Наташи и Андрея частично срисован с неудачной женитьбы Т. А. Кузьминской и старшего брата писателя — С. Н. Толстого. Однако эти отношения не сложились не из-за измены, а потому, что Сергей не отказался от побочной семьи с цыганкой.

Биография 
Первое появление князя Андрея происходит в Петербурге в гостиной Анны Павловны Шерер, куда он приезжает с беременной женой Лизой (I, 1, III). После званого обеда он едет в имение отца в Лысых Горах, где оставляет жену на попечении отца и младшей сестры Марьи. После чего отправляется на войну 1805 года против Наполеона в качестве адъютанта Кутузова. Участвует в Аустерлицком сражении, в котором был ранен в голову. Попадает в госпиталь французов, но возвращается на родину. По приезде домой Андрей застаёт роды жены, в которых она умирает.

Князь Андрей винит себя в том, что был холоден с женой, не уделял ей должного внимания. После длительной депрессии Болконский влюбляется в Наташу Ростову, предлагает ей руку и сердце, однако откладывает женитьбу на год по настоянию отца и уезжает за границу. Незадолго до возвращения, князь Андрей получает от невесты письмо с отказом, причиной которого стал роман Наташи с Анатолем Курагиным. Такой поворот событий становится тяжёлым ударом для Болконского. Он мечтает вызвать Курагина на дуэль, но так и не делает этого. Чтобы заглушить боль от разочарования в любимой им женщине, князь Андрей полностью посвящает себя службе.

Участвует в войне 1812 года против Наполеона. Во время Бородинского сражения получает осколочное ранение в живот. Среди прочих тяжелораненых Болконский видит и Анатоля, которому ампутируют ногу, и прощает его. При переезде смертельно раненный князь Андрей случайно встречает семью Ростовых, и те берут его под свою опеку. Наташа, не переставая винить себя в измене жениху, и осознавая, что всё ещё любит его, просит прощения у Андрея. Несмотря на временное улучшение, князь Андрей умирает на руках Наташи и княжны Марьи.

Внешность 
Внешность князя Андрея описывается в самом начале романа при его первом появлении в гостиной Анны Павловны Шерер:

Примечания

Ссылки 
 Андрей Болконский  на IMDb
 Краткая биография Андрея Болконского

Персонажи романа «Война и мир»
Вымышленные военные
Вымышленные дворяне